Jan Staszel (1915-2003) – alpinista polacco
 Jan Staszel (1950) – sciatore polacco